Павел Вишняков: Вишняков, Павел Михайлович (род. 1983) — белорусский актёр.
 Вишняков, Павел Терентьевич (род. 1926) — ветеран, общественник, краевед.